Qatar Open 2022, właśc. Qatar ExxonMobil Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Qatar Open rozgrywany w dniach 14–19 lutego 2022 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 176 595 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Katarze